USS Little Rock — кораблі ВМС США.

 USS Little Rock (CL-92) — легкий крейсер США часів Другої світової війни типу «Клівленд». Збудований у 1945 році. У 1950-х роках переобладнаний на ракетний крейсер типу «Галвестон». На службі до 1976 року, після чого перетворений на корабель-музей.
 USS Little Rock (LCS-9) — бойовий корабель прибережної зони США типу «Фрідом». Збудований у 2017 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни